Миа Энгберг (; род. 26 сентября, 1970, Стокгольм, Швеция) — шведский кинорежиссер, сценарист и продюсер.

Биография 
Училась в Драматическом институте Стокгольма.

Фильмография

Режиссёрские работы 
 1997 — Kött är mord
 1998 — Parkside Girls
 1998 — The Stars We Are
 1999 — Manhood
 2002 — Selma & Sofie
 2003 — Bitch & Butch
 2005 — 165 Hässelby
 2006 — Come Together — фильм был показан на Стокгольмском международном кинофестивале
 2007 — Städerskan
 2009 — Грязные дневники /Dirty Diaries

Сценарии 
 1998 — The Stars We Are
 2002 — Selma & Sofie

Продюсер 
 2008 — Stranden